Os II Jogos da CPLP foram realizados na capital da Guiné-Bissau: Bissau. Essa foi a única vez que as potências esportivas lusófonas, Brasil e Portugal, e não participaram dos jogos. Também Timor Leste não participou pois seu território estava dominado pela Indonésia.

Modalidades 
 Atletismo
 Basquetebol
 Futebol
 Tênis

Participantes 
 
 
 
 
 

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 1995
1995 na Guiné-Bissau